ReVamp (band), een Nederlandse metalband
ReVamp (album), het debuutalbum van de band ReVamp